est la formule brute de plusieurs isomères.

 miconazole ou 1-{2-[(2,4-dichlorobénzyl)oxy]-2-(2,4-dichlorophényl)éthyl}-1H-imidazole, numéro CAS , mélange racémique
 isoconazole ou 1-{2-[(2,6-dichlorobénzyl)oxy]-2-(2,4-dichlorophényl)éthyl}-1H-imidazole, numéro CAS , mélange racémique